Аляпкин — русская фамилия. Известные носители:
 Аляпкин, Иван Матвеевич (1921—1951) — танкист, Герой Советского Союза.
 Аляпкин, Роман Олегович (род. 1993) — российский хоккеист.
 Аляпкин, Сергей Иванович  (род. 1972) — российский футболист и тренер.